

Airdrie and Shotts, circonscription représentée à la Chambre des communes ;

Airdrie and Shotts, circonscription représentée au Parlement écossais.